Огденсбург има више значења:
 Огденсбург (Њујорк)
 Огденсбург (Њу Џерзи)
 Огденсбург (Висконсин)